Aphanobasidium — рід грибів родини птерулові (Pterulaceae). Назва вперше опублікована 1979 року.

Класифікація 
До роду Aphanobasidium відносять 29 видів:

Примітки

Джерела 
 Jülich, W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes — V. On some new taxa. Persoonia. 10(3):325-336 — P.326

Роди грибів
Птерулові